Община ( [општина]) — административно-территориальная единица Болгарии второго уровня. Обладает местным самоуправлением.

Органом исполнительной власти в общине является кмет (мэр), выбираемый гражданами общины путём прямого, равного и тайного голосования, через каждые 4 года. В отличие от руководителей центральной власти — президент, премьер-министр — для кмета нет ограничения числа сроков, на которые он может претендовать.

Всего в Болгарии 265 общин.

На местных выборах в Болгарии в 2011 году правом выбирать местные власти обладали 6 514 917 человека из 7,4 млн. населения страны, которые имели постоянную регистрацию в соответственной общине в течение не менее четырёх месяцев до дня выборов. Всего в 265 общинах было 11 382 выборных участков.

Общинные советы 
Органом местного самоуправления в общине являются общинные советы (). Члены общинных советов называются «общинными представителями» ().

На местных выборах граждане Болгарии голосуют одновременно за кмета и общинных представителей двумя отдельными бюллетенями. Обычно общинные представители входят в состав совета пропорционально результатам выбора кмета. Общинный совет помогает кмету управлять общиной (так как обычно большинство состоит из представителей той партии или коалиции, из которой происходит кмет) и контролирует его действия (так как в общинных советах есть меньшинство из оппозиционных представителей тех партий или коалиций, которые проиграли выборы).

Общинные представители получают зарплату после каждого заседания совета, но эти гонорары почти никогда не являются их основным доходом. В мелких общинах представителями становятся люди из местной интеллигенции — юристы, врачи, предприниматели. Чем больше община, тем больше представителей крупного бизнеса и профессиональных политиков входит в состав общинного совета.

Большинство общин делятся ещё и на кметства (от 350 жителей), а три общины: Варна, Столична и Пловдив — на городские районы, которые возглавляют кметы, избираемые жителями кметства (городского района). В более мелких населённых пунктах (обычно менее 150 жителей), где нет своего кметства, кмет общины назначает в них кметских наместников.

Общины по областям

Общины Благоевградской области

Общины Бургасской области

Общины Варненской области

Общины Великотырновской области

Общины Видинской области

Общины Врацкой области

Общины Габровской области

Общины Добричской области

Общины Кырджалийской области

Общины Кюстендилской области

Общины Ловечской области

Общины Монтанской области

Общины Пазарджикской области

Общины Перникской области

Общины Плевенской области

Общины Пловдивской области

Общины Разградской области

Общины Русенской области

Общины Силистренской области

Общины Сливенской области

Общины Смолянской области

Общины Софийской области

Общины области София

Общины Старозагорской области

Общины Тырговиштской области

Общины Хасковской области

Общины Шуменской области

Общины Ямболской области

Примечания

Ссылки 
 Национальное сдружение общинах в Болгарии 
 Фондация для реформирование местного самоуправления 

 
Административное деление Болгарии